Бернардюс Петрюс Лене (, 14 февраля 1903 — 24 ноября 1988) — нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира.

Биография 
Родился в 1903 году в Гааге. В 1925 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в спринте среди любителей. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме стал чемпионом в тандеме (вместе с Данилом ван Дейком). В 1932 году выступил в соревнованиях на тандеме на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но занял 4-е место. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине завоевал серебряную медаль в тандеме (вместе с Хендриком Омсом).

Ссылки 
 

Велогонщики Нидерландов
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1932 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года